La Valentine est un nom de lieu porté notamment par :
 La Valentine, quartier du 12e arrondissement de Marseille
 La Valentine, quartier de la commune de Saint-Savournin (Bouches-du-Rhône).
Voir aussi :